

Geografia 
 Cahan – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia

Persone 
 Abraham Cahan (1860-1951) – scrittore, giornalista e politico russo naturalizzato statunitense
 Adam Cahan (1971) – imprenditore statunitense
 Bill Cahan (...) – architetto statunitense
 Charles Cahan (1861-1944) – politico canadese
 Larry Cahan (1933-1992) – hockeista su ghiaccio canadese 
 Yaacov Cahan (1881-1960) – poeta, commediografo e linguista israeliano

Variante McCahan 
 Bill McCahan (1921-1986) – giocatore di baseball e cestista statunitense